est la première tournée de Charlie Puth, exclusivement en Amérique du Nord. La tournée est annoncée le  par Charlie lui-même, sur son compte Twitter officiel. Il dévoile 20 dates et met en vente immédiatement les tickets sur son site officiel, où ils se vendent en quelques minutes seulement.

Dates et lieux de concerts

Notes et références 

Tournée de 2016